Усс — фамилия. Известные носители:

 Усс, Александр Викторович (род. 1954) — губернатор Красноярского края с 2017 г., председатель Заксобрания Красноярского края (1998-2017).
 Усс, Виктор Петрович (1922—2011) — Герой Социалистического Труда.
 Усс, Дмитрий Иванович (род. 1971) — белорусский политик, кандидат на должность Президента Республики Беларусь на выборах 2010 года.

См. также 
 УСС
 Вус
 Ус